Студени може бити:

 Студени, хрватски назив за месец новембар
 Студени (Бенешов), насеље у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република